Ву́лиця Чигири́нська — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь міста Чигирин.

 Вулиця Чигиринська — вулиця в Києві.
 Вулиця Чигиринська — вулиця у Львові.
 Вулиця Чигиринська — вулиця в Черкасах.

 Вулиця Чигиринська — зникла вулиця на Трухановому острові в Києві

Вулиці